Casa Maldonado puede referirse a:
Casa Maldonado, edificio de Barcelona (España)
Casa Maldonado, edificio de Puerto Varas (Chile)